Cashflow 202 – rozwinięcie gry planszowej Cashflow 101 stworzonej przez Roberta Kiyosaki. Celem rozszerzenia jest urealnienie rozgrywki biznesowej oraz przybliżenie graczom niezbędnych wiadomości do poruszania się w zmiennym środowisku rynkowym.

Gra CASHFLOW 202 zawiera:

 zasady gry
 karty do gry w CASHFLOW 202
 karty gracza do opcji i krótkiej sprzedaży
 koperty do krótkiej sprzedaży
 karty gracza CASHFLOW 101

Podobnie jak w Cashflow 101 losujemy zawód i posługując się zestawieniem finansowym przemierzamy planszę wypełnioną okazjami do inwestowania i realizowania inwestycji. To co różni obie gry to stopień zaawansowania mechanizmów rynkowych. W Cashflow 101 inwestycje zazwyczaj przynosiły wymierne i stałe zyski a niestabilność rynku nie występowała. Wszystkie cechy zaawansowanych zachowań rynku nieruchomości, papierów wartościowych oraz innych instrumentów inwestycyjnych zostały zaimplementowane w Cashflow 202. 

Gracz uczy się posługiwać mechanizmami krótkiej i długiej sprzedaży. Stara się odnaleźć w warunkach niestabilnego rynku i, co było praktycznie niemożliwe w Cashflow 101, uczy bankrutować. Dowiadujemy się również jak stosować opcje kupna, opcje sprzedaży, strategie opcyjne, takie jak na przykład stelaż.

Celem gry podobnie jak w Cashflow 101 jest wyrwanie się z wyścigu szczurów, poprzez wejście na szybki tor po osiągnięciu przychodu pasywnego 2 razy większego od wydatków oraz osiągnięcie na szybkim torze przychodu pasywnego większego od początkowego dochodu na szybkim torze o 50 tys. dolarów. Dodatkowym celem wygranej jest zakup dwóch marzeń z szybkiego toru. Istnieje również elektroniczna wersja gry Cashflow 202, w którą można zagrać za darmo on- line.

Zobacz też 
  Artykuł o grze Cashflow 
  Cashflow 202 on-line 
Finanse
Gry planszowe